Cunina är ett släkte av nässeldjur. Cunina ingår i familjen Cuninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Cunina